Roger de Tosny ist der Name folgender Personen:
 Roger I. de Tosny († 1040), Adliger des Hauses Tosny
 Roger III. de Tosny († ~1160), normannischer Adliger, Herr von Tosny, Conches-en-Ouche und Nogent-le-Roi sowie von Flamstead